Список бывших населённых пунктов на территории Ржевского района Тверской области.

Примечания 

 
Ржевск